

Nom commun 
 Le latif, un cas grammatical.
 Al-Latīf, un des noms de Dieu en islam.

Patronyme 

 Adnan Fahran Abdul Latif (1981-2012), personnalité politique yéménite.
 Adrees Latif (1973-), photographe pakistanais.
 Isaac ibn Latif (c.1210-c.1280), kabbaliste juif.
  (1954-), météorologiste et océanographe allemand d'origine pakistanaise.
 Mohamed Latif (1909-1990), footballeur égyptien.
 Mona Latif-Ghattas (1946-2021), écrivaine et poétesse québécoise d'origine égyptienne.

Prénom

Divers 
 Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab
Patronyme arabe
Prénom arabe
Prénom masculin
Homonymie de prénom